Sopka kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Gora Sopka,

USA 

 Isanotski Peaks, berg, Alaska, Aleutians East Borough, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar